Poecilus — род жужелиц из подсемейства Pterostichinae.

Описание 
Пилка не выходит на боковой край надкрылий или выходит на большом расстоянии от вершины эпиплевры, не образуя желобка. Покровы тела менее плотные. На передних лапках самца второй и третий сегменты обычно продолговатые.

Систематика 
 род: Poecilus
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания

Ссылки 
 Жужелицы рода Poecilus (Carabidae): атлас видов фауны России

Харпалины
Роды жесткокрылых